Бровск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бровск — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Бровск — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.